Azure (, BE: , AE: ) steht für:
 Azure Ray, ein US-amerikanisches Musikerinnenduo
 Microsoft Azure, eine Cloud-Services-Plattform für Webanwendungen und Webdienste
 Bentley Azure, zwei Cabriolet-Modelle
 Gebiete:
 Azure Cove, Bucht im Westen des antarktischen Grahamland
 Azure Lake, mehrere Seen in den Vereinigten Staaten
 Azure Window, ehemaliges Felsentor im Westen der maltesischen Insel Gozo
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Azure (Montana), im Hill County
 Azure Estates, im Hillsborough County, Florida
 Azure Vista, im San Diego County, Kalifornien
 Azure Mine, Mine im San Miguel County, New Mexico
 Azure Ridge Mine, Mine im Clark County, Nevada

Siehe auch:
 Azur (Begriffsklärung)